Il doppio del torneo di tennis Swedish Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Rikard Bergh e Ronnie Båthman che hanno battuto in finale Magnus Gustafsson e Anders Järryd 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Luke Jensen /  Laurie Warder (quarti di finale)
 Rikard Bergh /  Ronnie Båthman (campioni)

 Tomás Carbonell /  Marcos Górriz (quarti di finale)
 Shelby Cannon /  Roger Smith (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 1991
ATP Tour 1991